A Fresh Start – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 A Fresh Start – film del 1920 diretto da Jack White
 A Fresh Start – film del 2001 diretto da Jason Buxton